Сельское поселение Хорошовское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Коломенском муниципальном районе Московской области.

Административный центр был в посёлке Нижнее Хорошово.

Упразднено вместе со всеми другими поселениями бывшего Коломенского муниципального района с 21 апреля 2017 года.

География 
Муниципальное образование расположено в северной части района. На востоке и юге граничит с сельским поселением Пестриковским, на юго-западе — с городским округом Коломна, на западе — с сельским поселением Радужным и городским поселением Пески, на севере — с Воскресенским районом, на северо-востоке — с Егорьевским районом. Площадь территории сельского поселения составляет .

Население

Состав поселения 
В соответствии с Законом Московской области от 15.02.2005 № 43/2005-03 «О статусе и границах Коломенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» в состав сельского поселения Хорошовское входит 21 сельский населённый пункт:
 посёлок шлюза «Северка»;
 сёла: Нижнее Хорошово, Дарищи, Дмитровцы, Новое Бобренево, Старое Бобренево, Чанки;
 деревни: Берняково, Губастово, Елино, Ерково, Исаиха, Каменка, Конев-Бор, Кочаброво, Новая, Новоселки, Паньшино, Рождественка, Чуркино, Шелухино.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Коломенского района